Копа Колсанитас 2013 е 21-вото издание на Копа Колсанитас. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в колумбийската столица Богота от 18 до 24 февруари.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Копа Колсанитас